Baráž Světové skupiny II ve Fed Cupu 2007 se hrála mezi 14. a 15. červencem 2007. Utkaly se v ní čtyři týmy, které prohrály v 1. kole Světové skupiny II – Austrálie, Chorvatsko, Kanada a Slovensko, proti čtyřem postupujícím z 1. skupin oblastních zón. Srbsko a Ukrajina se kvalifikovaly z evropsko-africké zóny, Tchaj-wan z asijsko-oceánské zóny a Argentina z americké zóny.

Vítězové si zajistili účast ve Světové skupině II pro rok 2008.

Barážová utkání

Austrálie vs. Ukrajina

Argentina vs. Kanada

Chorvatsko vs. Tchaj-wan

Slovensko vs. Srbsko

Reference 

Fed Cup 2007